Владар — фамилия. Известные носители:
 Владар, Шандор (1963) — венгерский пловец.
 Владар, Штефан (1965) — австрийский пианист и дирижёр.